Sui generis is een Latijnse uitdrukking en betekent "van zijn eigen soort". Dus een soort op zichzelf zijnde. Sui Generis kan verwijzen naar:
 Sui Generis (statuut), een Belgisch statuut voor artsen in opleiding
 Sui Generis (band), een Argentijnse rockband
 Sui Generis (album), een album van de Mexicaanse zangeres Yuri
Sui Generis (recht), een recht dat speciaal voor en naar aanleiding van een toepassing in het leven is geroepen. Bijvoorbeeld het databankenrecht.

Latijnse uitdrukking